Группа «Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетический холдинг, входящий в Группу компаний АО «СУЭК», осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Свердловской области, Приморского края,  Республики Хакасии и Республики Тувы.

Основные виды деятельности — производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и горячего водоснабжения потребителям. В состав группы входят шесть ГРЭС, одна ГТЭС и двадцатьТЭЦ общей установленной электрической мощностью — 17,5 ГВт и тепловой мощностью — 26,4 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 11 тысяч км, ремонтные и сервисные компании.

На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 37,4 тыс. человек.

Полное наименование — Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания», сокращенное — ООО «СГК».

Головной офис компании находится в Москве. С 21 февраля 2023 года компанией руководит  Басов максим Дмитриевич . Должность исполнительного директора СГК занимает Павел Викторович Барило.

История 

Сибирская генерирующая компания существует с 2009 года, когда в структуре СУЭК было создано отдельное общество для управления энергетическими активами угольного холдинга: ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

В сентябре 2011 года энергоактивы СУЭК были выделены в самостоятельную компанию — группу СГК. В течение 2012 года для повышения эффективности работы была проведена реорганизация управляемых обществ.

Основные виды бизнеса — производство тепло- и электроэнергии, реализация электроэнергии и мощности, передача и поставка тепла потребителям, горячее водоснабжение.

В августе 2018 года Сибирская генерирующая компания вновь вошла в состав СУЭК.

Структура и активы 
В состав группы входят 6 ГРЭС, 1 ГТЭС и 20 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью — 17,5 ГВт и тепловой мощностью — 26,4 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью более 11 тысяч км, ремонтные и сервисные компании. Численность персонала компаний группы СГК составляет 37,4 тыс. человек

Предприятия компании разделены на пять филиалов: Абаканский, Алтайский, Кузбасский, Красноярский и Новосибирский, которые занимаются оперативным управлением компаний, входящих в их составы. В октябре 2019 года СГК приобрела Рефтинскую ГРЭС (Свердловская область). В 2020 году в состав компании вошла Красноярская ГРЭС-2 (Зеленогорск, Красноярский край) и Приморская ГРЭС - крупнейшая электростанция Дальнего Востока.

Структура холдинга СГК 

По состоянию на октябрь 2019 года в структуру компании холдинга входят:

Абаканский филиал 

Абаканский филиал включает в себя энергопредприятия, расположенные на территории Хакасии и Тувы. Их суммарная установленная мощность по электроэнергии — 508 МВт, по теплу — 1 377 Гкал/час.
 Генерирующие компании
АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)», и в её составе:
 Абаканская ТЭЦ
 Кызылская ТЭЦ
Минусинская ТЭЦ
 Теплосетевые компании
 ООО «Южно-сибирская теплосетевая компания»

Алтайский филиал 
Алтайский филиал включает в себя энергопредприятия, расположенные на территории Алтайского края. Их суммарная установленная мощность по электроэнергии — 1 230 МВт, по теплу — 4 487 Гкал/час.

 Генерирующие компании
 ОАО «Барнаульская генерация» — Барнаульская ТЭЦ-2
 ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3»
 Южная тепловая станция
 АО "Бийскэнерго" - Бийская ТЭЦ
 Теплосетевые компании
 АО «Барнаульская теплосетевая компания»
 АО «Барнаульская тепломагистральная компания»
 АО «БийскЭнергоТеплоТранзит»

Красноярский филиал 
Красноярский филиал включает в себя энергопредприятия, расположенные на территории Красноярского края . Их суммарная установленная мощность по электроэнергии — 3 756 МВт, по теплу — 5 740 Гкал/час. 

 Генерирующие компании
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», и в её составе:
Красноярская ТЭЦ-1

Красноярская ТЭЦ-2
Красноярская ТЭЦ-3
 АО «Назаровская ГРЭС»
 АО «Канская ТЭЦ»
АО «Красноярская ГРЭС-2»
 Теплосетевые компании
 «Красноярская теплосеть»

Кузбасский филиал 
Кузбасский филиал включает основные генерирующие мощности и теплосетевые компании Кемеровской области. Суммарная установленная электрическая мощность — 4 155,8 МВт Суммарная установленная тепловая мощность — 5 251 Гкал/час

 Генерирующие компании
 АО «Кузбассэнерго» — Беловская ГРЭС, Томь-Усинская ГРЭС, Новокузнецкая ГТЭС
 АО «Кемеровская генерация» — Кемеровская ГРЭС, Кемеровская ТЭЦ,
 АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»
 АО «Кузнецкая ТЭЦ»
Теплосетевые компании
АО «Кемеровская теплосетевая компания»
 АО «Межрегиональная теплосетевая компания»

Новосибирский филиал 
Новосибирский филиал включает в себя энергопредприятия, расположенные на территории Новосибирской области. Их суммарная установленная мощность по электроэнергии — 2 523 МВт, по теплу — 7 188 Гкал/час.

 Генерирующие компании
 Новосибирская ТЭЦ-2
 Новосибирская ТЭЦ-3
 Новосибирская ТЭЦ-4 
 Новосибирская ТЭЦ-5
 Барабинская ТЭЦ
 Теплосетевые компании
 Новосибирская теплосетевая компания

Ремонтные и сервисные компании 

 АО «Сибирьэнергоремонт» — осуществляет ремонтные работы на объектах СГК. Головной офис расположен в Кемерово.
 ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» — осуществляет инвестиционные проекты на энергопредприятиях. Головной офис расположен в Красноярске.
 АО «СибИАЦ» - осуществляет широкий спектр сервисных услуг. Головной офис расположен в Кемерово. 

Другие генерирующие активы в управлении СГК:

 Рефтинская ГРЭС
 Приморская ГРЭС

9 февраля 2018 года СГК приобрела 78% акций АО «СИБЭКО». Предприятия включены в структуру СГК.

С приобретением СИБЭКО СГК увеличила свою долю в выработке тепловой и электрической энергии. После закрытия сделки бизнес компании прирос в 1,5 раза.

Интересные факты 

 Общая площадь регионов присутствия предприятий группы СГК превышает 2,66 млн кв. км, что соответствует примерно четверти всей площади Европы
 При строительстве энергоблока № 1 Красноярской ТЭЦ-3 было сделано около 1 млн сварных стыков.
 Вес одной газотурбинной установки на ГТЭС «Новокузнецкая» — 273 тонны.
 Строительство ГТЭС «Новокузнецкая» — уникальный проект для всей Сибири. Подобных электростанций нет больше на протяжении от Урала до Дальнего Востока.
 В 2012-2014 годах в рамках реализации инвестиционной программы ДПМ СГК ввела в 2 ГВт новых и реконструированных мощностей.

Примечания

Ссылки 
 Сибирская генерирующая Компания УК

Компании-производители электроэнергии России
Теплоэнергетические компании России